Mount Giles kan syfta på följande:

 Mount Giles, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Mount Giles, Northern Territory, ett berg i Australien